Henbury (Cheshire)
Henbury (Dorset)